Nach dem Schriftsteller Franz Kafka nennen sich weltweit mehrere literarische Gesellschaften:

 die Franz-Kafka-Gesellschaft (Společnost Franze Kafky) mit Sitz in Prag
 die Österreichische Franz Kafka Gesellschaft mit Sitz in Klosterneuburg
 die Kafka Society of America mit Sitz in New York City
 der Niederländische Franz Kafka-Kreis mit Sitz in Utrecht
 die Deutsche Kafka-Gesellschaft mit Sitz in Lilienthal